Ферли има више значења:
 Ферли (Вермонт)
 Ферли (Мериленд)